Richard Williams (trompettist) (1931–1985), een Amerikaanse jazztrompettist
 Richard Williams (animator) (1933-2019), een Canadees-Britse animator en filmproducent
 Richard Williams (tenniscoach) (*1942), een Amerikaanse tenniscoach en vader van Venus en Serena Williams
 Richard Williams (gitarist) (*1950), een Amerikaanse gitarist